Abel Decaux (1869-1943), organiste et compositeur français ;
 Alain Decaux (1925-2016), historien populaire français ;
 Bernard Decaux (1899-1981), physicien français ;
 Étienne Decaux (1926-1976), linguiste et grammairien français ;
 
 Georges Decaux (1930-2015), cycliste français ;
 Georges Decaux (1845-1914), éditeur français. 
 Iphigénie Decaux (1778-1862), peintre française ;
 Jean-Claude Decaux (1937-2016), industriel français, fondateur du groupe JCDecaux spécialisé dans le mobilier urbain ;
 Jean-François Decaux (1959- ), industriel français, co-directeur du groupe JCDecaux, fils ainé de Jean-Claude Decaux ;
 Jean-Sébastien Decaux (1976- ), dirigeant d'entreprise français, troisième fils de Jean-Claude Decaux. 
 Paul Decaux (1881-1968), architecte français. 
Patronyme français